Umbela, em botânica, uma inflorescência.
 Umbela (cobertura), uma guarda-sol, utilizado no âmbito religioso.

Desambiguação